Кубок Шпенглера 1960 — 34-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1960 року.

Результати 
27.12.1960  АКББ Париж —  «ЕХК Вісп» — 7:4 (4:0, 2:3, 1:1)
27.12.1960  «Давос» —  Дияволи Россонері Мілан — 7:7 (3:4, 2:2, 2:1)

28.12.1960  АКББ Париж —  Гаммарбю — 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)
28.12.1960  «Давос» —  «ЕХК Вісп» — 11:3 (3:1, 5:1, 3:1)

29.12.1960  Дияволи Россонері Мілан —  «ЕХК Вісп» — 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
29.12.1960  «Давос» —  Гаммарбю — 5:4 (1:1, 0:1, 4:2)

30.12.1960  АКББ Париж —  Дияволи Россонері Мілан — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
30.12.1960  Гаммарбю —  «ЕХК Вісп» — 6:4 (0:2, 2:2, 4:0)

31.12.1960  Дияволи Россонері Мілан —  Гаммарбю — 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)
31.12.1960  «Давос» —  АКББ Париж — 5:5 (1:3, 2:0, 2:2)

Підсумкова таблиця 

Кубок вперше транслювали в прямому ефірі швейцарського телебачення.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1960
1960 у хокеї з шайбою